Susloparow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Alexejewitsch Susloparow (1897–1974), sowjetischer Offizier
 Jurij Susloparow (1958–2012), sowjetischer Fußballspieler und -trainer